Wartezeit steht für:
 Wartezeit im Arzneimittelrecht, beschränkt die Anwendung von Arzneimitteln bei Lebensmitteltieren, siehe Tierarzneimittel #Wartezeit
 Wartezeit nach der Anwendung eines Pflanzenschutzmittels bis zur nächsten Nutzung der Pflanze
 Wartezeit (Sozialversicherungsrecht), die Mindestversicherungszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung, ehe Leistungsansprüche entstehen
 Wartezeit (Private Versicherung)
 Wartezeit (Produktion), die Summe der ablaufbedingten Unterbrechungen in einem geplanten Arbeitsablauf
 Wartezeit (Arbeitsrecht), Fristen vor Einsetzen eines arbeitsrechtlich wirksamen Ereignisses
 Wartezeit, ein Kriterium bei der Studienplatzvergabe, siehe Numerus clausus #Wartezeit
 Wartezeit, ein Kriterium bei der Warteschlange